Накацу:

 Накацу — город в Японии, находящийся в префектуре Оита.
 Накацу — феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо.
 Накацу — японское село в уезде Камиукена префектуры Эхимэ, ныне является восточной частью поселка Кумакоген.